

Geografia
 Are – comune della contea di Pärnumaa (Estonia)
 Åre – comune della contea di Jämtland (Svezia)

Sigle
 Association of Railway Executives – consorzio ferroviario nordamericano, dal 12 ottobre 1934 è diventato Association of American Railroads (AAR)
 Arab Republic of Egypt – Repubblica Araba d'Egitto, comunemente nota come Egitto

Codici 
 ARE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arecibo, Arecibo, Porto Rico
 ARE – codice ISO 3166-1 alpha-3 per gli Emirati Arabi Uniti

Mitologia 
 Are – figura della mitologia greca, padre di Otrera

Persone 
 Antonio Luigi Are – politico e avvocato italiano
 Diego Are – filosofo, scrittore e insegnante italiano
 Giuseppe Are – storico italiano